W13 peut faire référence à :
 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes-AMG F1 W13 E Performance, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix ;
 W13, la treizième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres